Focke-Wulf Ta 154 — немецкий ночной истребитель периода Второй мировой войны, производившийся фирмой «Фокке-Вульф». Ta 154 представлял собой двухместный истребитель смешанной (деревянно-металлической) конструкции, на долю древесины приходилось до 53 процентов массы конструкции, на долю стали 30 процентов, лёгких сплавов и других материалов 17 процентов. Компоненты конструкции фюзеляжа, хвостового оперения и крыла были выполнены из древесины, толщина отдельных элементов древесины достигала 50 мм, обшивка из фанеры. Машина имела трёхстоечное шасси.

Создание и эксплуатация 
Ta 154 строился в ответ на возросшую угрозу бомбардировок территории рейха. Разработка самолёта велась под руководством Э. Ниппа. Ta 154 имел 12-цилиндровый двигатель водяного охлаждения Junkers Jumo 211F (1350 л. с.). Вооружение Та 154 составляло две 20-мм пушки MG 151 с 200 патронами на пушку и две 30-мм пушки MK 108 со 110 патронами на пушку.Изготовление серийных самолётов осуществлялось в Эрфурте и Познане. Решением Министерства авиации RLM в августе 1944 года серийный выпуск Ta 154 был прекращен. Самолёты осуществляли боевые вылеты.

Лётно-технические характеристики 

Двигатели: Jumo 211F (1350 л. с.).

Размах крыла. м.: 16,40

Длина, м.: 12,45

Высота, м.: 3,40

Площадь крыла, м².: 32,60

Масса пустого, кг: 6320

Масса взлетная, кг: 8250

Максимальная скорость на высоте 6350 м.: 615 км/ч

Практический потолок, м.: 10000

Дальность полёта, км: 1365

Вооружение: 2 × 20 мм пушки MG 151/20 и 2 × 30 мм пушки MK 108

Эксплуатанты 
  Люфтваффе

Примечания

Литература 
 Lowe, Malcolm. Production Line to Front Line #5, Focke-Wulf Fw 190. London: Osprey, 2003. ISBN 1-84176-438-8.
 Mondey, David. The Hamlyn Concise Guide to Axis Aircraft of World War II. London: Bounty Books, 2006. ISBN 0-7537-1460-4.
 

Истребители Второй мировой войны
Самолёты Focke-Wulf
Истребители Германии
Появились в 1943 году в Германии
Ночные истребители